Laketown può riferirsi ad uno dei seguenti luoghi del Stati Uniti:

Laketown nello Utah.
Laketown nel Wisconsin.
Laketown Township nel Minnesota.
Laketown Township nel Michigan.